XIII kan syfta på:

 XIII – den romerska siffran för 13 (tal)
 XIII (tecknad serie) – av belgaren Jean Van Hamme
 XIII (spel) – datorspel baserat på den tecknade serien
 XIII (film) – en kanadensisk miniserie från 2008
 XIII (musikalbum) – av Mushroomhead
 Red XIII – en figur i Final Fantasy VII
 Organization XIII – en fiktiv organisation i Kingdom Hearts II